Topografska prominenca vrha pomeni vertikalno razdaljo med vrhom in najnižjo točko (»izhodiščno sedlo«), od koder se teren začne vzpenjati proti najbližjemu višjemu vrhu (»matični vrh«). Vrhovi z nizko prominenco so podvrhovi višjih vrhov ali relativno nizki samostojni vrhovi. Vrhovi z visoko prominenco pa so navadno najvišji v gorski skupini.

Viri 
 

Topografija
Fizična geografija
Gorništvo